Thalassomedon és un gènere representat per una única espècie de plesiosaure elasmosàurid que va viure en el Cretaci superior, en el que avui és Nord-amèrica.

Plesiosaures